A categoria equipe mista do Campeonato Mundial de Judô de 2022 ocorreu no dia 13 de outubro de 2022 no Ice Dome Tashkent, em Tasquente, no Uzbequistão com início às 09:30 no horário local (UTC+5).

Medalhistas

Repescagem

Resultado final

Ligações externas 

Página oficial da Federação Internacional de Judô	
	
		
Campeonato Mundial de Judô de 2022